Georgsdorf 

 Georgsdorf, Gemeinde im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen 

Georgsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Georgsdorf (* 1939), deutscher Kunsthistoriker, Kunstdidaktiker, Kurator und Hochschullehrer
 Wolfgang Georgsdorf (* 1959), österreichischen Künstler und Autor
Siehe auch:
 Georgendorf